DW B (tijdschrift)
 DW B (uitgeverij)